Colombier, település Franciaországban, Allier megyében
Colombier, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Colombier, település Franciaországban, Dordogne megyében
Colombier, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Colombier, település Franciaországban, Loire megyében
Colombier-le-Cardinal, település Franciaországban, Ardèche megyében
Colombier-le-Jeune, település Franciaországban, Ardèche megyében
Colombier-Fontaine, település Franciaországban, Doubs megyében
Colombier-le-Vieux, település Franciaországban, Ardèche megyében
Colombier-en-Brionnais, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében